HNL steht für:
 Honolulu International Airport auf Hawaii im Pazifik (IATA-Code)
 Harari National League, politische Partei in Äthiopien
 Hauptniederlassung, Niederlassung am Sitz eines Unternehmens
 Hrvatska Nogomentna Liga, die kroatische Fußballliga; siehe 1. HNL
 Hydroxynitrillyase, ein Enzym
 Lempira, Währung des zentralamerikanischen Staates Honduras (Währungsabkürzung nach ISO 4217)

HNL